EFS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 561 амінокислот, а молекулярна маса — 58 815.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки